Фархад і Ширін (узб. Farhod va Shirin) — поема Алішера Навої (1484), друга частина Хамси.
 Фархад і Ширін (азерб. Fərhad və Şirin) — п'єса Самеда Вургуна (1941)

Посилання